Nello sci nordico ai XV Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1988 a Calgary (Canada), vennero assegnate medaglie in tredici specialità. Rispetto all'edizione precedente furono introdotte nel programma olimpico le gare a squadre di combinata nordica e di salto con gli sci, già inserite in quello iridato dall'edizione del 1982.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Individuale

Gara a squadre

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

10 km

20 km

Staffetta 4x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

Sport ai XV Giochi olimpici invernali
 15
Sci nel 1988